Baerietta är ett släkte av plattmaskar. Baerietta ingår i familjen Nematotaeniidae. 

Baerietta är enda släktet i familjen Nematotaeniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Baerietta